Die Freiherren von Tschugguel zu Tramin (auch Tschugguel, Freiherren von Tschuegg zu Tramin) sind ein altes Tiroler Adelsgeschlecht, das dem gleichnamigen Ort Tramin bei Bozen entstammt.

Geschichte 
Die Ursprünge dieser alten Tiroler Familie finden sich im Ultental am Tschueggsee (heute Zoggler-Stausee). Tschugguel bedeutet Eiche am Tschueggsee und deutet auf eine alte Legende einer 1000-jährigen Eiche hin. Schon im 13. Jahrhundert lassen sich Mitglieder dieser Familie in Kaltern und Tramin nieder. 1530 wurde Leonhard Tschuegguel, Bürgermeister von Tramin, eine Wappenurkunde durch Erzherzog Ferdinand verliehen.

Am 23. Mai 1705 wurde Leonhard Tschugguel, Ritter Edler von Tschuegg von Pichelheimb,  Graunburg und Mayenfeldt der Freiherrenstand erteilt.
Er war mit Anna, einer geborenen Freiin von Priami, verheiratet.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Hofrat Albert Freiherr von Tschugguel stellvertretender k. u. k. Postdirektor in Wien.

Personen 
 Leonhard Freiherr v. Tschugguel
 Hofrat Albert Freiherr v. Tschugguel
 Peter von Tramin (Peter Richard Oswald Tschugguel)
 Alexander Tschugguel

Literatur 
 Georg von Grabmayer: Stammtafeln alter Tiroler Familien.
 Ernst Heinrich Kneschke: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon. Band 9, 1973, S. 304
 Rudolf Granichstaedten-Czerva: Bibliographische Quellen zur Tiroler Familienforschung (Tiroler Bauern, Bürger, Edelleute), 1939

Einzelnachweise 

Österreichisches Adelsgeschlecht
Tiroler Adelsgeschlecht
Tramin